Тампуан (Campuon, Kha Tampuon, Proon, Proons, Tamphuan, Tampuan Tampuen, Tampuon) — язык, на котором говорит народ тампуан в центральной части провинции Ратанакири, к югу от города Брао и к западу от города Джарай, на территории северо-восточной границы в Камбодже.

Фонология

Согласные

Гласные

Ссылки 
 Тампуан на Ethnologue

Языки Камбоджи
Бахнарские языки